Элизабет Пейтон (англ. Elizabeth Peyton; род. 1965, Дэнбури, США) — современный американский живописец, известна благодаря стилизованным и идеализированным портретам знаменитостей.

Образование 
 1984—1987 School of Visual Arts, Нью-Йорк

Творчество 
 Первая персональная выставка Пейтон прошла в Althea Viafora Gallery в Нью-Йорке в 1987. Вторая нью-йоркская выставка была проведена в номере отеля Chelsea (желающие увидеть экспозицию должны были взять на ресепшене отеля ключ от комнаты). Пейтон начала выставляться в Gavin Brown Gallery и получать позитивные отзывы в New York Times и The Village Voice.
 В начале 1990-х Пейтон начала рисовать портреты знаменитых исторических личностей — такие как «Наполеон», «Marie Antoinette Choosing her Clothes». В это же время Пейтон начала создавать серию портретов рок-музыканта Курта Кобейна, используя изображения из журналов, рисуя в стиле, который подчеркивал андрогинность и красоту певца, например, как в работе «Princess Kurt» (1995).
 Популярность к Элизабет Пейтон пришла в середине 1990-х. На протяжении этого периода Пейтон нарисовала большое количество знаменитостей в своем узнаваемом стиле, снабжая каждую свою модель похожими красными губами, одинаковыми глазами и бледной кожей, так что все они похожи на идеализированные феминизированные версии мужественности, что напоминает гей иконографию в духе Пьера и Жиля. Эта живопись также напоминает портреты звезд Энди Уорхола (например, Мэрилин Монро), который использовал образы из средств массовой информации, а живописная техника и яркие цвета — картины фанатов-подростков копирующих фотографии своих кумиров. В середине 1990-х Пейтон также начала использовать своих друзей в качестве моделей, как в работе "Piotr on Couch "(1997).
 Её карьера развивалась удачно, факт подтвержденный арт-рынком — цены на работы Пейтон постоянно росли (портрет Джона Леннона был продан за $800,000 в 2006). Работы Элизабет Пейтон в настоящее время находятся в коллекциях Музея современного искусства в Нью-Йорке и в центре Помпиду в Париже.

Персональные выставки 
 2009 Live Forever: Elizabeth Peyton, Walker Art Center, Миннеаполис
 2008 Live Forever: Elizabeth Peyton, New Museum of Contemporary Art, Нью-Йорк
 2008 Elizabeth Peyton: Photographs — The Aldrich Contemporary Art Museum, Ridgefield, CT
 2008 Elizabeth Peyton — Gavin Brown’s Enterprise GBE modern, New York City, NY
 2007 Elizabeth Peyton — Regen Projects, Los Angeles, CA
 2006 Elizabeth Peyton — Neugerriemschneider, Berlin
 2005 Elizabeth Peyton — Sadie Coles HQ, London (England)
 2004 Elizabeth Peyton — Gavin Brown’s Enterprise GBE modern, New York City, NY
 2003 Elisabeth Peyton: New Paintings — Regen Projects, Los Angeles, CA
 2002 Elizabeth Peyton — Sadie Coles HQ, London (England)
 2002 Elizabeth Peyton — 16 Artists — Salzburger Kunstverein, Salzburg
 2001 Elizabeth Peyton — Deichtorhallen, Hamburg
 2000 Elizabeth Peyton — Tony — Westfälischer Kunstverein, Münster
 2000 New Work 1: Elizabeth Peyton — Aspen Art Museum, Aspen, CO
 2000 Elizabeth Peyton — Sadie Coles HQ, London (England)
 1999 Elizabeth Peyton — Regen Projects, Los Angeles, CA
 1998 Elizabeth Peyton — Kunstmuseum Wolfsburg, Wolfsburg
 1998 Elizabeth Peyton — Museum für Gegenwartskunst — Emanuel Hoffmann-Stiftung, Basel
 1998 Elizabeth Peyton — New Paintings — Sadie Coles HQ, London (England)
 1997 currents 71: ELIZABETH PEYTON — Saint Louis Art Museum, Saint Louis, MO
 1997 Elizabeth Peyton — Regen Projects, Los Angeles, CA

Публичные коллекции 
 Центр Помпиду, Париж, Франция
 Sammlung Boros, Берлин, Германия
 Kunstmuseum Wolfsburg, Wolfsburg, Германия
 DA2 — Domus Artium 2002, Саламанка, Испания
 Schaulager, Münchenstein / Basel, Швейцария
 Музей искусств округа Лос-Анджелес — LACMA, Лос-Анджелес
 Музей Гуггенхайма, Нью-Йорк
 Нью-Йоркский музей современного искусства (MoMA), Нью-Йорк
 San Francisco Museum of Modern Art — SFMOMA, Сан Франциско
 Художественный музей Пэрриша, Southampton

Примечания

Ссылки 
 Информация о художнице и работы на ArtNet 
 «Live Forever: Elizabeth Peyton»
 Сайт выставки «Live Forever: Elizabeth Peyton»
 Статья «Looking at Elizabeth Peyton» 
 Статья «The Personal and the Painterly»
 Информация о художнице и работы на сайте галереи Gavin Brown
 Информация о художнице на сайте нью-йоркского Музея современного искусства (MoMA)

Родившиеся в 1965 году
Современные художники США
Художницы